TAAG bezeichnet
 TAAG Angola Airlines, Fluggesellschaft in Angola 
 Tauernautobahn AG, Unternehmen in Österreich

Abkürzung